Thamnolecania — рід грибів родини Ramalinaceae. Назва вперше опублікована 1933 року.

Класифікація 
До роду Thamnolecania відносять 9 видів:

 Thamnolecania antarctica
 Thamnolecania brialmontii
 Thamnolecania fuegiensis
 Thamnolecania gerlachei
 Thamnolecania iodoflavescens
 Thamnolecania macquariensis
 Thamnolecania mawsonii
 Thamnolecania racovitzae
 Thamnolecania subvermicularis

Примітки

Джерела 

 Gyelnik, V. 1933. Lichenes varii novi critique. Acta pro Fauna et Flora Universati Bucuresti. 1(5-6):3-10 - P.8

Роди грибів